Впервые Польша приняла участие в Паралимпийских играх в 1972 году. В общей сложности у команды, представляющей Польшу на Паралимпийских играх, 735 медалей: 265 золотых, 247 серебряных, 223 бронзовых.

Медали

Летние паралимпийские игры

Зимние паралимпийские игры

Примечания

См. также 
 Польша на Олимпийских играх
 Польша на Европейских играх

Ссылки 
 Официальный сайт Международного паралимпийского комитета.

 
Польша на Паралимпийских играх